Lituaria är ett släkte av koralldjur. Lituaria ingår i familjen Veretillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöpennor
Lituaria